Simon Ryfors (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HK Kings, il poursuit son apprentissage dans les équipes de jeunes du Hanhals IF, puis du Rögle BK. En 2016, il débute en senior dans la SHL avec le Rögle BK. L'équipe s'incline en finale du championnat 2020-2021 face aux Växjö Lakers HC. Ryfors signe un contrat d'un an avec le Lightning de Tampa Bay le . Il part en Amérique du Nord et est assigné au Crunch de Syracuse, club ferme du Lightning dans la Ligue américaine de hockey.

Carrière internationale 
Il représente la Suède au niveau international. Il a joué quelques matchs en sélection moins de 18 ans. Il honore sa première sélection senior le  face à la Finlande et sert une assistance.

Trophées et honneurs personnels

SHL 
2020-2021 : remporte le trophée Håkan-Loob ex-aequo avec Daniel Viksten (Färjestad BK).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2016-2017 || Rögle BK || SHL || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Rögle BK || SHL || 46|| 5|| 4|| 9|| 6|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| 2017-2018 || Rögle BK || SHL || 49|| 2|| 6|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || IK Oskarshamn || Allsvenskan || 2|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Rögle BK || SHL || 51|| 3|| 10|| 13|| 41|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2019-2020 || Rögle BK || SHL || 52|| 6|| 12|| 18|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Rögle BK || SHL || 51|| 25|| 20|| 45|| 53|| 14|| 1|| 9|| 10|| 8
|-
| 2021-2022 || Crunch de Syracuse || LAH || 72|| 11|| 24|| 35|| 31|| 5|| 1|| 1|| 2|| 0
|-
| 2022-2023 || Crunch de Syracuse || LAH || || || || || ||

Références 

Naissance à Stockholm
Naissance en août 1997
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du IK Oskarshamn
Joueur du Crunch de Syracuse